Midt om natten har flere betydninger:

 Midt om natten – dansk film fra 1984 instrueret af Erik Balling
 Midt om natten (album) – et studiealbum af Kim Larsen fra 1983, samtidig soundtrack til filmen af samme navn
 Midt om natten (sang) – en sang af Kim Larsen fra albummet af samme navn
 Midt om natten (musical) – en musical baseret på filmen